Michail Ivanov (ryska: Михаил Иванов) kan syfta på bland andra:

* Michail Ivanov (1849–1927), rysk tonsättare och musikkritiker
 Michail Ippolitov-Ivanov (1859–1935), rysk tonsättare och dirigent
 Michail Ivanov (född 1958), sovjetisk vattenpolospelare
 Michail Ivanov (född 1977), rysk längdskidåkare